Сан-Дона-ди-Пьяве () — коммуна в Италии, располагается в провинции Венеция области Венеция.

Население составляет 40841 человек (2008 г.), плотность населения составляет 520 чел./км². Занимает площадь 79 км². Почтовый индекс — 30027. Телефонный код — 0421.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (Madonna del Rosario, Santa Maria delle Grazie) и святой Донат из Ареццо, празднование в понедельник после первого воскресения октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.sandonadipiave.net

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики